Spackman ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Spackman (1878–1942), englischer Fußballspieler
 Nigel Spackman (* 1960), englischer Fußballspieler und -trainer